Фре́нсіс () — агло- і франкомовне прізвище з латинськими коренями, тісно пов'язане з таким же іменем.

Відомі носії прізвища:
 Боббі Френсіс (;  1958) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
 Вейлон Френсіс (;  1990) — костариканський футболіст, захисник.
 Даян Френсіс (;  1946) — американсько-канадська журналістка та підприємець, авторка бестселерів.
 Девід Френсіс (;  1965) — політик, академік та прем'єр-міністр Сьєрра-Леоне з 20 квітня 2018.
 Девід Роуленд Френсіс (; 1850—1927) — американський дипломат.
 Джевон Френсіс (;  1995) — ямайський спринтер.
 Джеймс Френсіс (; 1815—1892) — американський гідротехнік.
 Джеррі Френсіс (;  1951) — англійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Дік Френсіс (; 1920—2010) — британський письменник, автор детективних романів.
 Енн Френсіс (; 1930—2011) — американська акторка і модель, володарка премії «Золотий глобус» (1965)
 Кей Френсіс (; 1905—1968) — американська театральна і кіноакторка.
 Конні Френсіс (; уроджена — ;  1938) — американська естрадна співачка.
 Рон Френсіс (;  1963) — канадський хокеїст, центральний нападник.
 Саймон Френсіс (;  1985) — англійський футболіст, захисник.
 Софі Френсіс (, уроджена — Софі Бонгерс;  1998) — голландська ді-джей.
 Стів Френсіс (;  1977) — американський професіональний баскетболіст.
 Тревор Френсіс (;  1954) — колишній англійський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Філліс Френсіс (;  1992) — американська легкоатлетка, що спеціалізується на спринті, олімпійська чемпіонка (2016), чемпіонка світу (2017).
 Чарлз Френсіс (;  1988) — канадський плавець, учасник Олімпійських Ігор 2012 рокую
 Шон Френсіс (;  1986) — ямайський футболіст, захисник.